Tadjoura puede hacer referencia a:

la ciudad de Tadjoura, en Yibuti;
la región de Tadjoura, en Yibuti;
el golfo de Tadjoura, en la costa de Yibuti.